Афанасий Афанасьев:
 Афанасьев, Афанасий — крепостной гравёр П. И. Бекетова; ученик Н. И Соколова.
 Афанасьев, Афанасий Афанасьевич (1758 — после 1800) — российский гравёр на меди. Примечания